Буяк () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
 Буяк, Валерий Францевич (род. 1956) — белорусский журналист, писатель и профессиональный каратист.
 Буяк, Збигнев (род. 1954) — польский профсоюзный деятель и политик.
 Буяк, Францишек (1875—1953) — польский историк.
 Буяк, Францишек (1896—1975) — польский лыжник и двоеборец, участник первых зимних Олимпийских игр. Топоним 
  — деревня в Венгрии, медье Ноград.
  — деревня в Мазовецком воеводстве Польши.
 Буяк — упразднённая деревня в Амурской области России.
 Буяк — река в Амурской области России, приток реки Тыгды.

 См. также 
 Буяки — топоним.